Rudolf Brändle ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Brändle (Musiker) (1922–2002), österreichischer Musiker 
 Rudolf Brändle (Theologe) (* 1939), Schweizer Theologe